Frisching steht für: 
 Frisching, den deutschen Namen des Flusses Prochladnaja, Oblast Kaliningrad, Russland
 Frisching (Patrizierfamilie), eine Berner Patrizierfamilie
 Fayence-Manufaktur Frisching, eine Schweizer Manufaktur

Frisching ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Rudolf Frisching (1733–1807), Schweizer Offizier, Magistrat und Industrieller aus der Patrizierfamilie Frisching
 Gabriel Frisching (1656–1735), Schweizer Politiker
 Friedrich Rudolf von Frisching (1833–1906), Schweizer Landschaftsmaler
 Johann Frisching (1668–1726), Schweizer Offizier und Diplomat
 Rudolf Emanuel Frisching (1698–1780), Schweizer Politiker und Offizier